Ма́ркус Берг (; ) — шведский футболист, нападающий шведского клуба «Гётеборг». Выступал за сборную Швеции.

Клубная карьера

Ранние годы 
Начал заниматься футболом в школе клуба «Турсбю». В 2003 году перешёл в юношескую команду ИФК «Гётеборг». В основном составе «Гётеборга» дебютировал 10 апреля 2005 года в матче первого тура чемпионата Швеции против «Мальмё», выйдя на замену в компенсированное время. 8 августа 2005 забил свой первый гол в чемпионате, поразив ворота «Хельсингборга». В сезоне 2007 стал игроком стартового состава и забил 14 голов в 17 матчах.

«Гронинген» 
10 августа 2007 года Берг перешёл в «Гронинген» за 2,5—4 млн евро. Первый матч в составе своей новой команды провёл 18 августа против «НАК Бреда». Первый гол за «Гронинген» забил 2 сентября в ворота «Аякса», причём оформил дубль. В своём первом сезоне в Нидерландах забил 15 голов в 25 матчах чемпионата, а также 3 гола в четырёх играх плей-офф. По итогам сезона «Гронингену» не удалось пробиться в еврокубки. Летом 2008 года Бергом интересовался французский клуб «Нанси», однако «Гронинген» отклонил предложение ценой около €10 млн.

Хорошо начал сезон 2008/09, забив в первых 5 турах 5 мячей. В матче 16 тура против «Роды» провёл 4 гола (2 с игры и 2 с пенальти), матч завершился со счётом 2:5. После первого круга на счету Берга были 13 мячей в 16 играх. Всего в сезоне 2008/2009 забил 17 мячей в 31 матче высшего дивизиона, что позволило Бергу занять 3-ю строчку рейтинга бомбардиров, а также 5 мячей в 4-х играх плей-офф. «Гронинген» вновь не попал в европейские кубки.

«Гамбург» 
18 июля 2009 года Берг перешёл в немецкий «Гамбург» и подписал контракт на 5 лет. Первый официальный матч за «Гамбург» провёл 6 августа 2009 года в Лиге Европы против датского клуба «Раннерс». Первый гол за «Гамбург» забил 20 августа 2009 года в ворота французского «Генгама», также в Лиге Европы. В первой половине сезона 2009/10 Берг был игроком стартового состава. Этому способствовали травмы его конкурентов, Хосе Паоло Герреро и Младена Петрича. В январе 2010 года «Гамбург» приобрёл Руда ван Нистелроя, и после этого Берг «выпал» из стартового состава.

ПСВ 
21 июля 2010 года «Гамбург» отдал Берга в аренду сроком на один сезон нидерландскому клубу ПСВ. В составе ПСВ Берг присоединился к своим соотечественникам и партнёрам по сборной Исакссону и Тойвонену. Первый официальный матч за ПСВ провёл 7 августа 2010 года, против «Херенвена». 22 августа 2010 года открыл счёт своим голам за ПСВ, сделав «дубль» в ворота АЗ. 24 сентября 2010 года Королевский футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал Берга на 4 матча, поэтому Берг не играл в чемпионате Нидерландов с 19 сентября до 27 октября 2010 года. Жонатан Рейс, заменивший дисквалифицированного Берга, набрал отличную форму и забил в трёх матчах 6 голов. Когда дисквалификация Берга закончилась, Фред Рюттен продолжил выпускать в стартовом составе Жонатана Рейса, а не Берга. 19 декабря 2010 года Жонатан Рейс получил очень тяжёлую травму и выбыл из строя до конца сезона. Единственным конкурентом Берга остался 32-летний Денни Куверманс.

«Панатинаикос» 
4 июля 2013 года Берг отправился в Афины, чтобы подписать контракт с «Панатинаикосом». 8 июля 2013 года «Панатинаикос» объявил, что Берг подписал с клубом четырёхлетний контракт. 18 августа 2013 года в своём дебютном матче Берг забил первый гол в составе «Панатинаикоса», а его команда выиграла у «Панетоликоса». В первом дерби года против ПАОКа Берг забил гол, но его команда проиграла 1:2. 2 марта 2014 года Берг стал самым ценным игроком в победной игре против «Олимпиакоса». Это была самая крупная выездная победа в истории вечного дерби. На следующей неделе он сделал хет-трик в ворота «Ариса».

26 апреля 2014 года в финале Кубка Греции против ПАОКа Берг сделал хет-трик, а «Панатинаикос» выиграл 4:1 и завоевал Кубок Греции впервые с 2010 года. 26 января 2015 года он подписал контракт до 2018 года. 8 марта в дерби против ПАОКа Берг в очередной раз оформил хет-трик.

31 августа 2015 года ПАОК предлагали за Берга 2 млн евро, но «Панатинаикос» отказался. Кроме того, «Марсель» пытался завершить сделку по шведскому нападающему в установленный срок, однако она была отложена.

«Краснодар» 
13 июля 2019 года на правах свободного агента подписал однолетний контракт с российским клубом «Краснодар». 15 июня 2020 года Берг продлил контракт с «быками» ещё на год. В своем первом сезоне в клубе стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей во всех турнирах (9 — в РПЛ), и помог «Краснодару» завоевать бронзовые медали в РПЛ и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

9 августа 2020 года Берг забил гол в первом же матче сезона 2020/21 против «Уфы» (0:3). В сентябре 2020 года поучаствовал в обоих матчах квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого «Краснодар» одолел греческий ПАОК с общим счетом 4:2 и впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. 2 декабря 2020 года Берг забил гол в матче против французского «Ренна» (1:0), что позволило «быкам» одержать первую в своей истории победу в рамках основного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Краснодар» занял третье место в своей группе и квалифицировался в плей-офф Лиги Европы УЕФА 2020/2021.

Агентом Маркуса Берга является Сёрен Лербю.

Карьера в сборной 

Выступал за молодёжную (до 21 года) сборную Швеции. Дебютировал в молодёжной сборной 28 февраля 2006 года в товарищеском матче с командой Ирландии. Участвовал в молодёжном чемпионате Европы 2009. В первом матче группового этапа против сборной Белоруссии забил 3 гола, сделал «дубли» в ворота сербов и англичан и с семью забитыми голами стал лучшим бомбардиром турнира. Был признан лучшим игроком чемпионата.

6 февраля 2008 года Берг дебютировал в сборной Швеции в товарищеском матче против команды Турции, отыграв все 90 минут. 10 июня 2009 года забил первый гол за сборную, в ворота сборной Мальты, матч завершился победой шведов со счётом 4:0. В отборочном турнире чемпионата мира 2010 был дублёром Хенрика Ларссона и Юхана Эльмандера, забил 2 гола.

Берг забил два гола в группе G в отборе на Евро-2016. 14 июня 2015 года он забил первый гол в матче против Черногории, а второй в игре против Лихтенштейна 9 октября того же года. В раунде плей-офф Берг участвовал в двух матчах, когда Швеция выбила команду Дании с общим счётом 4:3 и обеспечила себе место на чемпионате Европы 2016 в пятый раз подряд.

11 мая 2016 года тренер Эрик Хамрен вызвал Берга на Евро-2016, который стал для него первым крупным турниром. 13 июня он сыграл в первом матче группы E против Ирландии. Берг также участвовал в оставшихся матчах, однако Швеция проиграла Италии и Бельгии и выбыла с турнира.

Берг был основным нападающим сборной Швеции во время квалификации ЧМ-2018 после ухода Златана Ибрагимовича. 6 сентября 2016 года он забил свой первый гол в квалификации в матче против Нидерландов. 7 октября 2017 года Берг забил четыре гола, когда Швеция разгромила Люксембург 8:0, что стало рекордной победой Швеции за 79 лет. Этот матч стал 50-й для Берга за сборную Швеции. Швеция в итоге финишировала в Группе А на втором месте с 19 очками, а Берг с 8 голами стал лучшим бомбардиром команды. В стыковых матчах Швеция встретилась с Италией и выиграла первый матч 1:0, а ответный свела вничью 0:0, и таким образом вышла на чемпионат мира впервые с 2006 года.

В мае 2018 года он был включён в состав сборной Швеции на чемпионат мира 2018 в России. Берг сыграл во всех пяти матчах за Швецию.

Итого: сыграно матчей: 82 / забито голов: 22; победы: 39, ничьи: 16, поражения: 27.

Достижения

Командные 
«Гётеборг»
 Чемпион Швеции: 2007

«Панатинаикос»
 Обладатель Кубка Греции: 2013/14

«Аль-Айн»
 Чемпион ОАЭ: 2017/18
 Обладатель Кубка Президента ОАЭ: 2017/18

Личные 
 Футболист года в Греции (3): 2014, 2016, 2017
 Лучший бомбардир чемпионата Швеции: 2007 (14 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Греции: 2017 (22 гола)
 Лучший бомбардир Кубка Греции: 2014 (7 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата ОАЭ: 2018 (25 голов)
 Лучший бомбардир молодёжного чемпионата Европы: 2009 (7 голов)
 Лучший игрок молодёжного чемпионата Европы: 2009

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 6 ноября 2022 года)

Примечания

Ссылки 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Гётеборг»